Elisabethpolder (Biervliet), een polder bij Biervliet
Elisabethpolder (Breskens), een polder bij Breskens